Il singolare del torneo di tennis Rome WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Bob Lutz 6-2, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Tom Okker (quarti di finale)

 Rod Laver (primo turno)
 Adriano Panatta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rome WCT 1976